Pedro e Inês foi uma série de televisão portuguesa exibida em 2005 pela RTP1 e produzida pela Antinomia.

Sinopse 
A série retrata o amor impossível D. Pedro e Inês de Castro, uma das histórias de amor mais marcantes de Portugal.

Elenco

Elenco adicional 
 Miguel Seabra - Bispo
 Sofia Reis - Irmã Augusta
 Xana Baptista - Irmã Maria de Jesus
 Vicente Batalha - Bispo de Coimbra
 Luciano Nobre
 Derek Viveiros - Antonio
 Joaquim Custódia
 Júlio Salgado - Fidalgo

Episódios 

Séries da RTP
Séries de televisão de drama da década de 2010
Séries de televisão de ficção histórica de Portugal
Séries de televisão de Portugal
Programas da RTP1
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2005
2005 na televisão em Portugal
Programas de televisão em língua portuguesa
Representações culturais de Inês de Castro